Hillenius ist der Familienname folgender Personen

Dick Hillenius, niederländischer Dichter, Essayist und Herpetologe
Jaap Hillenius, niederländischer Maler und Grafiker